Omval (Alkmaar), een buurtschap in de gemeente Alkmaar (Noord-Holland)
Omval (Amsterdam), een wijk in Amsterdam
De Omval (molen), een voormalige molen in Amsterdam-West
 Theater De Omval, een theater in Diemen

Zie ook
Valom, een buurtschap ten noorden van Uithuizen en Uithuizermeeden (Groningen)